Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1909 rozegrano w dniach 21 czerwca – 3 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Arthur Gore /  Herbert Roper Barrett -  Stanley Doust /  Harry Parker, 6–2, 6–1, 6–4

Przypisy 

1909 w tenisie ziemnym
1909 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat